Die 6.  UCI-Cyclocross-Weltmeisterschaft wurde 1955 in Saarbrücken ausgetragen. Sie wurden vom damals eigenständigen Saarländischen Radfahrer-Bund ausgerichtet.

Ergebnisse

Profis

Weblinks 
 UCI Cyclo-cross World Championships Race History

1955
Radsportveranstaltung 1955
Radsportwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Saarbrücken